Liebesmarkt steht für:

 Liebesmarkt (1973), deutscher Spielfilm von Hubert Frank (1973)
 Der Liebesmarkt, deutscher Stummfilm von Heinz Paul (1930)

Siehe auch:
 Liebesmarkt in Dänemark, deutscher Spielfilm von Wolfgang Bellenbaum und Günter Vaessen (1971)